Eine Bewertungsfunktion ist in der Informatik bzw. Mathematik:
 die Größe, die bei einem Optimierungsproblem maximiert oder minimiert werden soll
 allgemeiner auch eine Heuristik für eine Bewertungsfunktion eines solchen Problems, insbesondere in der Spieltheorie eine Funktion zur Bewertung von Spielsituationen für einen Spieler, siehe Bewertungsfunktion (Spieltheorie)
 ein Begriff, der zur Definition verschiedener Klassen formaler Sprachen herangezogen werden kann, siehe Bewertungsfunktion (Formale Sprachen)